Osoby o tym nazwisku:
 Josef Chládek – czeski pedagog
 Marcel Chládek – czeski polityk i samorządowiec
 Zdeněk Chládek – czeski bokser